Prowent - w dawnej Polsce, dochód z folwarku, wsi, zakładu przemysłowego (np. młyna); urzędnika obliczającego prowent nazywano pisarzem prowentowym.

Historia gospodarcza Polski